est la formule brute de plusieurs isomères.

 Composé aromatique
 Bromotoluène :
 2-Bromotoluène, numéro CAS 
 3-Bromotoluène, numéro CAS 
 4-Bromotoluène, numéro CAS 
 bromure de benzyle, numéro CAS